Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk 68-7, 7-63, [14-12].

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Lars Übel (quarti di finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2006